Nargothrond steht für: 
 eine fiktive Landschaft in der von J. R. R. Tolkien beschriebenen Fantasywelt Arda, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt
 eine Black-Metal-Band, siehe Nargothrond (Band)